Miejscowości w Polsce:

 Nietulisko Duże
 Nietulisko Małe

 Nietulisko Górne
 Nietulisko Fabryczne

Linki zewnętrzne